Международная олимпиада по бриджу () — турнир по спортивному бриджу, проводимый под эгидой Всемирной федерации бриджа, проводилась с 1960 по 2004 года раз в четыре года. В 2008 году была заменена Всемирными интеллектуальными играми.

Олимпиады

Ссылки 
Страница турнира на сайте Мировой федерации бриджа

Соревнования по бриджу